Димитър Каданов може да се отнася за:

 Димитър Каданов (1860 – 1932), български офицер
 Димитър Каданов (1900 – 1982), български учен, анатом